Алысардах () — топоним в Республике Саха:

 Алысардах — село в Верхоянском районе.
 Алысардах — село в Ленском районе.
 Алысардах — правый приток Пеледуя.
 Алысардах — река, левый приток р. Батыр, координаты 63°27'	111°26’.
 Алысардах — озеро, юго-восточнее оз. Улахан-Хорболох, координаты 63°07'	124°09’.
 Алысардах — озеро, восточнее оз. Бай, координаты 63°13'	124°54’.
 Алысардах — озеро, северо-западнее оз. Онёр-Эбете, координаты 62°56'	130°49’.
 Алысардах — озёра, юго-западнее оз. Онёр-Эбете, координаты 62°41'	130°52’.
 Алысардах — озеро, северо-восточнее оз. Онёр-Эбете, координаты 62°55'	131°14’.
 Алысардах — озеро, на правом берегу р. Тангнары, координаты 63°56'	123°58’.
 Алысардах — озеро, на правом бергу р. Быракан, координаты 63°36'	122°43’.
 Алысардах — озеро, юго-восточнее оз. Онёр-Эбете, координаты 62°48'	131°11’.
 Алысардах — озеро, , координаты 63°27'	130°09’в правобережье р. Алдан.
 Алысардах — озеро, на правом берегу р. Танда, координаты 63°15'	131°59’.
 Алысардах — озеро, на правом берегу р. Лена, координаты 63°46'	128°09’.
 Алысардах — озеро, на правом берегу р. Дюнкун, координаты 61°34'	112°39’.
 Алысардах — урочище, на левом берегу р. Дюнкун, координаты 61°34'	112°42’.
 Алысардах — озеро, на р. Хатынгнах, координаты 60°33'	112°09’.
 Алысардах — озеро, в левобережье р. Лунгха, координаты 63°57'	126°27’.
 Алысардах — озеро, в левобережье р. Лунгха, координаты 63°48'	126°01’.
 Алысардах — озеро, на правом берегу р. Улахан-Ботуобуя, координаты 61°58'	112°49’.
 Алысардах — озеро, на правом берегу р. Алдан, восточнее устья р. Чаппанда, координаты 61°44'	135°13’..
 Алысардах — река, левый приток р. Буотама, координаты 60°29'	125°44’.
 Алысардах — озеро, между р. Эльгекян и р. Кячере-Юряге, координаты 63°25'	132°20’.
 Алысардах — река, левый приток р. Хотой, координаты 61°35'	124°53’.
 Алысардах — озеро, на левом берегу р. Намана, координаты 60°44'	121°03’.
 Алысардах — озеро, на о. Хадяла, в русле р. Лена, координаты 61°22'	128°59’.
 Алысардах — озеро, на р. Килекян, координаты 63°02'	120°21’.
 Алысардах — озёра, на правом берегу р. Табасында, координаты 62°29'	120°27’.
 Алысардах — озеро, на левом берегу р. Быракан, координаты 63°15'	121°43’.
 Алысардах — озеро, юго-западнее оз. Омуннах, координаты 63°04'	123°38’.
 Алысардах — озеро, на правом берегу р. Чыбыда, координаты 62°53'	122°06’.
 Алысардах — река, правый приток р. Юдома, координаты 59°15'	135°17’.
 Алысардах — река, правый приток р. Амга, координаты 59°45'	128°12’.
 Алысардах — озеро, на правом берегу р. Тяня, координаты 58°59'	120°09’.
 Алысардах — река, впадает в оз. Алысардах, координаты 62°48'	144°20’.
 Алысардах — река, правый приток р. Артык, координаты 64°27'	146°37’.
 Алысардах — озеро, в левобережье руч. Банка, координаты 67°25'	152°56’.
 Алысардах — озеро, в левобережье р. Сартанг, координаты 64°54'	132°51’.
 Алысардах — озеро, на правом берегу р. Мома, координаты 65°31'	146°45’.
 Алысардах — озеро, на левом берегу среднего течения р. Селеннях, координаты 68°02'	139°25’.
 Алысардах — река, левый приток р. Тэнке, координаты 68°28'	133°29’.
 Алысардах — озеро, в правобережье р. Яна, координаты 68°58'	136°41’.
 Алысардах — озеро, в левобережье р. Ольдё, координаты 68°37'	136°03’.
 Алысардах — озеро, , координаты 62°25'	114°20’на левом берегу р. Оччугуй-Ботуобуя.
 Алысардах — озеро, на правом берегу р. Кемпендяй, координаты 62°09'	119°21’.
 Алысардах — река, впадает в залив Чона Вилюйского водохранилища, координаты 62°42'	111°10'.
 Алысардах — озеро, исток р. Улэгир, координаты 65°30'	123°13'.
 Алысардах — озеро, между р. Аччыгый-Улэгир и р. Дянгыска-Юрях, координаты 65°34'	123°42'.
 Алысардах — озеро, на правом берегу нижнего течения р. Дянгыска-Юрях, восточнее устья р. Огоннёр-Юряге, координаты 65°39'	124°01'.
 Алысардах — озеро, на левом берегу среднего течения р. Линде, северо-западнее озера Сыта, координаты 65°32'	122°12'.
 Алысардах — озеро, между р. Дёнору и р. Делинде, координаты 65°25'	122°47'.
 Алысардах — озёра, на левом берегу верхнего течения р. Дёнору, юго-восточнее озера Улахан-Баркылах, координаты 65°25'	122°40'.
 Алысардах — озеро, между р. Моркока и р. Моркока-Мархарата, координаты 64°51'	113°52'.
 Алысардах — озеро, на левом берегу верхнего течения р. Сюгесердях-Юряге, юго-восточнее озера Кустах, координаты 65°44'	122°09'.
 Алысардах — озеро, между р. Ундюлюнг и р. Кыалах-Улэгир, координаты 65°58'	125°21'.
 Алысардах — озеро, на левом берегу нижнего течения р. Линде, западнее озера Мюлюре, координаты 65°49'	121°31'.
 Алысардах — озеро, левобережье р. Талын, юго-западнее устья р. Кюргелях, координаты 65°59'	123°13'.
 Алысардах — озеро, на левом берегу р. Иван-Кюелюн-Сиене, координаты 64°39'	111°04'.
 Алысардах — озеро, на р. Туора-Юрях, координаты 64°16'	116°59’.
 Алысардах — озеро, в левобережье р. Тюнг, координаты 64°59'	119°58’.
 Алысардах — озеро, в левобережье р. Буор-Юрях, координаты 66°21'	142°52’.
 Алысардах — озеро, в левобережье нижнего течения р. Вилюй, координаты 64°04'	124°13’.
 Алысардах — озеро, в левобережье среднего течения р. Тюнг, севернее оз. Някыя, координаты 64°07'	122°02'.
 Алысардах — озеро, северо-восточнее устья р. Мэнкэрэ, координаты 68°05'	123°35’.
 Алысардах — озеро, на правом берегу р. Арыты, координаты 66°33'	142°04’.
 Алысардах — озеро, в левобережье р. Буор-Юрях, координаты 62°49'	144°25’.
 Алысардах — озеро, в левобережье р. Сян-Юрях, координаты 68°11'	124°06’.
 Алысардах — озеро, в правобережье р. Баппагай, координаты 63°48'	124°21’.
 Алысардах — урочище, в левобережье устья р. Келе, координаты 63°27'	130°10’.
 Алысардах — озеро, левобережье р. Туостах, координаты 67°01'	137°32’.
 Алысардах — озеро, на правом берегу р. Аллах-Юнь, координаты 61°16'	138°04’.
 Алысардах — озеро, в истоке ручья Улэгир, координаты 67°01'	125°33’.
 Алысардах — озеро, на левом берегу р. Соболох-Маян, координаты 67°10'	123°57’.
 Алысардах — озеро, на водоразделе Лунгха-Тохорон, координаты 63°11'	125°13’.
 Алысардах — река, в правобережье р. Баппагай, координаты 63°48'	124°21’.
 Алысардах — озеро, на Абыйской низменности, в левобережье р. Хатынгнах, координаты 68°40'	143°20'..
 Алысардах — озеро, правобережье р. Кюлянгке, юго-восточнее истока р. Мастыр, координаты 67°04'	122°13'.
 Алысардах — озеро, правобережье р. Кюлянгке, юго-восточнее истока р. Балаганнах, координаты 67°01'	122°12'.
 Алысардах — озеро, правобережье р. Киргиннех, северо-западнее истока р. Бестях, координаты 67°03'	122°29'.
 Алысардах — озеро, правобережье р. Кюлянгке, северо-западнее истока р. Булгуннях, координаты 67°10'	122°39’.
 Алысардах — озеро, на левом берегу р. Мугурдах-Юряге, северо-западнее устья р. Лосумар, координаты 66°26'	122°03’.
 Алысардах — озеро, исток р. Алысардах-Сяне, координаты 66°50'	122°37’.
 Алысардах — озеро, исток р. Сян-Алысардах, координаты 66°03'	117°13’.
 Алысардах — озеро, на Колымской низменности, в правобережье р. Хотол, координаты 68°43'	149°10’.
 Алысардах — озеро, в левобережье среднего течения р. Тюнг, координаты 64°16'	120°30’.
 Алысардах — озеро, между р. Лена и р. Сян, координаты 64°59'	125°10’.
 Алысардах — озеро, между р. Сян и р. Мундалык, координаты 64°52'	125°42’.
 Алысардах — озеро, на правом берегу среднего течения р. Делинде, восточнее оз. Чёнгёрё, координаты 65°18'	123°11’.
 Алысардах — озеро, на р. Кютер-Кюельлях, координаты 64°06'	114°18’.
 Алысардах — озеро, между р. Линде и р. Бэкэчи, координаты 65°10'	123°01’.

Примечания